Die Formel-2-Saison 2011 war die dritte Saison der FIA-Formel-2-Meisterschaft. Sie begann am 16. April 2011 in Silverstone und endete am 30. Oktober in Barcelona.

Regeländerungen

Sportliche Änderungen 
Die zwei Freitagstrainings wurden von 30 auf 45 Minuten verlängert.

Starterfeld 
Alle Fahrer benutzten Williams-JPH1B-Chassis und Motoren von Audi. Alle Rennwagen und Fahrer wurden von MotorSport Vision betreut.

Änderungen bei den Fahrern 
Die folgende Auflistung enthält alle Fahrer, die an der Formel-2-Saison 2010 teilgenommen haben und 2011 nicht mehr in der Formel 2 an den Start gingen sowie Piloten, die neu in die Formel 2 einstiegen.

Fahrer, die in die Formel 2 einstiegen bzw. zurückkehrten:
 José Luis Abadín: European F3 Open (Drivex)
 Luciano Bacheta: Formel Renault 2.0 Eurocup (Interwetten Junior Team)
 René Binder: Deutscher Formel-3-Cup (Motopark Academy)
 Mirko Bortolotti: GP3-Serie (Addax Team)
 Alex Brundle: Britische Formel-3-Meisterschaft (T-Sport)
 James Cole: Britische Formel-3-Meisterschaft (T-Sport)
 Fabio Gamberini: Britische Formel Renault (Mark Burdett Motorsport)
 Tobias Hegewald: GP3-Serie (RSC Mücke Motorsport)
 Jon Lancaster: World Series by Renault (Fortec Motorsport)
 Jonathan Kennard: Le Mans Series (KSM)
 Jordan King: Formel Palmer Audi
 Mikkel Mac: Nordeuropäische Formel Renault (KTR)
 Miki Monras: GP3-Serie (MW Arden)
 Sung-Hak Mun: Pazifische Formel BMW (E-Rain Racing)
 Max Snegirjow: Britische Formel-3-Meisterschaft (Fortec Motorsport)
 Thiemo Storz: Formel Palmer Audi
 Christopher Zanella: Italienische Formel-3-Meisterschaft (JD Motorsport)

Fahrer, die die Formel 2 verlassen haben:
 Sergei Afanassjew: Auto GP (DAMS)
 Benjamin Bailly: Radical European Masters
 Philipp Eng: ADAC GT Masters (Callaway Competition)
 Johan Jokinen: European F3 Open (Cedars)
 Paul Rees: International GT Open (Mtech Limited)
 Iwan Samarin: Deutscher Formel-3-Cup (Stromos ArtLine)
 Dean Stoneman: Auszeit
 Ricardo Teixeira: Formel-1-Testfahrer (Team Lotus)

Fahrer, die noch keinen Vertrag für ein Renncockpit 2011 besitzen:
 Ajith Kumar
 Nicola de Marco
 Kazimieras Vasiliauskas

Rennkalender 
Die Formel 2 veranstaltete 2011 acht Läufe. Im Gegensatz zum Vorjahr fanden die Rennen nicht mehr im Rahmenprogramm der WTCC statt, sondern zusammen mit den Rennen der International GT Open.

Fahrerwertung 
Die ersten zehn des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e).

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2011
2011